Гвадалуп има више значења:
 Округ Гвадалуп (Нови Мексико), округ у америчкој савезној држави Нови Мексико
 Гвадалуп (Калифорнија), град у америчкој савезној држави Калифорнија

Види још 
 Гваделуп